Stroheker ist der Nachname folgender Personen:

 Karl Friedrich Stroheker (1914–1988), deutscher Althistoriker
 Tina Stroheker (* 1948), deutsche Schriftstellerin